Винфилд има више значења:
 Винфилд (Пенсилванија)
 Винфилд (Ајова)
 Винфилд (Алабама)
 Винфилд (Тексас)
 Винфилд (Западна Вирџинија)
 Винфилд (Илиноис)
 Винфилд (Индијана)
 Винфилд (Канзас)
 Винфилд (Мисури)
 Винфилд (Тенеси)